Gminy w Czechach:
 Částkov – gmina w powiecie Tachov
 Částkov – gmina w powiecie Uherské Hradiště